Maniraptora („lupiči s rukou“) je velmi rozsáhlý klad célurosaurních teropodů (převážně masožravých dinosaurů) a také všech vyhynulých i současných ptáků.

Význam 
Jde o klad užívaný ve fylogenetické taxonomii k označení ptáků a dinosaurů, kteří jsou jejich nejbližší příbuzní. Zahrnuje hlavní podskupiny Alvarezsauroidea, Deinonychosauria, Oviraptorosauria, Therizinosauria a Avialae. Je sesterskou skupinou k Ornithomimosauria, s níž tvoří více inkluzivní klad Maniraptoriformes. Příslušníci tohoto kladu se poprvé objevili během období jury (patří sem například i proslulý rod Archaeopteryx) a dodnes existují v podobě více než 9000 druhů ptáků.

Klady Oviraptorosauria a Paraves spadají zároveň do kladu Pennaraptora.

Popis 
Jejich hlavním znakem je prodloužená paže přední končetiny a tzv. poloměsíčitá kost na zápěstí. Dále přítomnost kosti sáňkové (furkuly), pevného ocasu a peří. Známými vymřelými zástupci jsou např. Deinonychus, Velociraptor, Oviraptor, Therizinosaurus ad. Extrémní tvarové i druhové rozmanitosti dosáhli zejména v podobě ptáků. 

Mikrostruktura fosilních vajec druhohorních maniraptorů je zkoumána v posledních letech. V případě ootaxonu Protoceratopsidovum se jedná s největší pravděpodobností o vajíčka neznámého druhu deinonychosaurního teropoda.

Historie 
Klad Maniraptora stanovil v roce 1986 paleontolog Jacques Gauthier. V roce 1999 tuto skupinu zahrnul do kladu Tyrannoraptora paleontolog Paul C. Sereno.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Czerkas, S. A., and Yuan, C. (2002). "An arboreal maniraptoran from northeast China." Pp. 63-95 in Czerkas, S.J. (Ed.), Feathered Dinosaurs and the Origin of Flight. The Dinosaur Museum Journal 1. The Dinosaur Museum, Blanding, U.S.A.
 Norell, M. A., Clark, J. M., Turner, A. H., Makovicky, P. J., Barsbold, R., and Rowe, T. (2006). "A new dromaeosaurid theropod from Ukhaa Tolgod (Omnogov, Mongolia)." American Museum Novitates, 3545: 1-51.
 Sereno, P. C., McAllister, S., and Brusatte, S. L. (2005). "TaxonSearch: a relational database for suprageneric taxa and phylogenetic definitions." PhyloInformatics, 8: 1-21.
 Matthew M. Rhodes, Donald M. Henderson & Philip J. Currie (2021). Maniraptoran pelvic musculature highlights evolutionary patterns in theropod locomotion on the line to birds. PeerJ. 9: e10855. doi: https://doi.org/10.7717/peerj.10855

Externí odkazy 
 
 Článek o maniraptorech na blogu Tetrapod Zoology 
 Článek o maniraptorech na blogu Albertonykus 
  

Plazopánví dinosauři
Teropodní dinosauři